Ferrari F50
 Fokker F50
 Adidas F50 – Linea di scarpe da calcio dell'Adidas